Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2019 de l'US Open de tennis qui est disputé du 28 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les numéros 1 mondiales, Tímea Babos et Kristina Mladenovic, victorieuses à Roland Garros quelques mois auparavant, sont battues en quart de finale par Victoria Azarenka et Ashleigh Barty.

Lauréates 
Elise Mertens et Aryna Sabalenka remportent leur  titre ensemble en dominant en finale Victoria Azarenka associée à la tenante du titre Ashleigh Barty. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau officiel

2019
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en août 2019
Tennis en septembre 2019
Sport aux États-Unis en août 2019
Sport aux États-Unis en septembre 2019
Sport à New York en 2019